{{Музыкальный альбом
 |Название = The Cold White Light
| Тип          = студийный альбом
|Исполнитель =Sentenced
 |Обложка = Sentenced The Cold White Light.jpg
| Выпущен      = 31 декабря 2002
 |Жанр =готик-метал
 |Длительность =45:38
 |Лейблы =Century Media Records
 |Продюсер =
 |Страна = 
 |Предыдущий =Crimson
 |Пред_год   = 2000
 |Следующий = The Funeral Album
 |След_год  = 2005
 |Год = 2002
 |Обзоры =* AllMusic 
}}The Cold White Light () — восьмой студийный альбом финской группы Sentenced, выпущен 31 декабря 2002 года.

 Об альбоме The Cold White Light'' является продолжением стиля, выработанного группой предыдущими релизами. На этом релизе заметно довольно много клавишных звуков, ранее не свойственных звучанию группы.

Обложка и буклет исполнены Веса Ранта.

Список композиций

Участники записи 
 Вилле Лайхиала — вокал
 Миика Тенкула — гитара
 Сами Лопакка — гитара
 Сами Куккохови — бас-гитара
 Веса Ранта — барабаны

Примечания 

Альбомы Century Media Records
Альбомы Sentenced